A avenida Prudente de Morais é uma das principais vias da região Centro-Sul de Belo Horizonte.

História 
Antes de sua criação, passava no local o Córrego do Leitão, que, com o aumento da densidade populacional em sua bacia, havia se tornado extremamente poluído. Na década de 1970, decidiu-se, então, por canalizar e fechar o córrego e construir a avenida Prudente de Morais, com o objetivo de melhorar o fluxo viário na região, cuja expansão se dava de forma acelerada. Sua nomeação se deu em homenagem ao ex-presidente brasileiro Prudente de Morais.

Trajeto 
A avenida cruza os bairros Cidade Jardim, Coração de Jesus, Santo Antônio e Vila Paris. Nela se localiza o shopping center Jardim Fashion Mall e o Museu Histórico Abílio Barreto. 

Seu início se dá na avenida do Contorno e o término na avenida Artur Bernardes.

Prudente Morais